Соревнования по синхронным прыжкам в воду с десятиметрвой вышки среди мужчин на летних Олимпийских играх 2004 прошли 14 августа. Приняли участие 16 спортсменов из 8 стран.

Тянь Лян стал двукратным Олимпийским чемпионом. Роберт Ньюбери завоевал свою вторую бронзовую медаль Олимпийских игр.

Медалисты

Результаты

Финал 
14 августа состоялся финал соревнований (по 5 прыжков). В соревнованиях приняли участие спортсмены 8 стран, которые стартовали сразу с финального раунда.

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт